Diefenbacher ist der Nachname von:
 Hans Diefenbacher (* 1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Michael Diefenbacher (* 1956), deutscher Archivar und Historiker

Siehe auch:
 Dieffenbacher
 Diefenbach